El término barca puede aludir a:
 Una embarcación barca.
 Un pequeño pueblo de la provincia de Soria (España) Barca (Soria).
 La antigua colonia griega de Barca (Libia).
 La familia púnica de los Bárcidas.